Kress kan som auktorsförkortning betyda:

 Alarich Kress
 Walter John Emil Kress

Robotskapade auktorsförkortningar